Ста́рый луг () — пассажирский остановочний пункт, Конотопская дирекция, Юго-Западная железная дорога. 
Находится на 57 километре линии Нежин - Бахмач-Пассажирский. Расположен в селе Пески.

Платформа располагается между станциями Черёмушки (3 км) и Бахмач-Киевский (10 км). Построена в 1988 году. Ближайший остановочный пункт — платформа 669 км.
Линия, на которой расположен платформа, открыта 1868 как составная железной дороги Киев-Курск.

Операции, выполняемые на остановочном пункте Старый луг:

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов между станциями
 Остановочный пункт «Старий Луг» на railwayz
 Паспорт станции на «Единая сетевая разметка»

Источники 
 Тарифное руководство № 4 железных дорог Украины.

Примечания 

Юго-Западная железная дорога
Железнодорожные станции и платформы Черниговской области